

Geografia 
 Piro – città dell'India

Persone 
 Domenico Piro – poeta italiano
 Ferdinando Piro – calciatore italiano
 Francesco Piro – politico italiano
 Franco Piro – politico italiano
 Imma Piro – attrice italiana
 Jenny Piro – calciatrice italiana
 Nico Piro – giornalista, scrittore e blogger italiano
 Pietro Piro – saggista italiano
 Sergio Piro – psichiatra italiano

Altro 
 Piro – popolo di nativi americani
 Piro – altro nome del personaggio mitologico Piroo

Pagine correlate
 Pira
 Pirro (disambigua)